(« les sauvages » en espagnol) peut faire référence à :
 Los Salvages, groupe de musique espagnol ;
 Los salvajes, film mexicain de Rafael Baledón (1958) ;
 Los salvajes, western argentin d'Alejandro Fadel (2012).